Жуан Педру Каваку Канселу (; род. 27 мая 1994 года в Баррейру) — португальский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за «Баварию», и национальной сборной Португалии.

Клубная карьера 
Жуан является воспитанником клуба «Баррейренсе» из его родного города. В 2008 году он перешёл в «Бенфику». С 2012 по 2014 год игрок выступал за дублирующий состав клуба. За первую команду «орлов» Жуан провёл только одну встречу португальского первенства —10 мая 2014 года против «Порту». Сезон 2014/15 футболист провёл на правах аренды в испанской «Валенсии» и отыграл там десять встреч. В следующем сезоне «летучие мыши» выкупили игрока.

23 августа 2017 года Канселу отправился в годичную аренду в итальянский «Интернационале». В соглашении между клубами была предусмотрена возможность выкупа контракта футболиста. Канселу назвал переход в миланский клуб «историческим шагом в своей карьере».

27 июня 2018 года права на Канселу за 40 миллионов евро выкупил «Ювентус», с которым игрок подписал пятилетний контракт.

7 августа 2019 года перешел в «Манчестер Сити». Футболист подписал контракт с «горожанами» на пять лет. Сумма сделки составила 65 млн евро.

31 января 2023 года ушёл в аренду в мюнхенскую «Баварию» до конца сезона 2022/23.

Карьера в сборной 
Жуан выступал на всех юношеских и молодёжных уровнях национальной сборной своей страны. Он принимал участие на юношеских чемпионатах Европы 2012 и 2013 годов, а также на молодёжном чемпионате мира 2013.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 16 / забито голов: 3; победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2.

Достижения

Командные 
«Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2013/14

«Ювентус»
 Чемпион Италии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии: 2018

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2020/21

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Бавария»